Račice je ime več naselij:
 Račice, Ilirska Bistrica, Slovenija
 Račice, Buzet, Hrvaška